«Нежный бар» () — художественный фильм режиссёра Джорджа Клуни, экранизация книги Джона Мёрингера. Главные роли в нём сыграли Бен Аффлек и Тай Шеридан. 17 декабря 2021 года состоялся ограниченный релиз картины, 22 декабря она вышла в прокат, а 7 января 2022 года появилась на Prime Video.

Сюжет 
Литературной основой фильма стал роман Джона Мёрингера «Нежный бар», впервые опубликованный в 2005 году. Его главный герой — молодой парень, который, чтобы найти замену отцу, знакомится в баре со взрослыми мужчинами.

В ролях 
 Бен Аффлек — Дядя Чарли
 Тай Шеридан — Джон Мёрингер
 Лили Рэйб — Дороти Мёрингер
 Кристофер Ллойд — дедушка Мёрингер

Производство 
Картину снята по заказу Amazon Studios. Производством занималась кинокомпания Джорджа Клуни Smokehouse Pictures, продюсерами стали Грант Хеслов и Тед Хоуп. Съёмки начались 22 февраля 2021 года. 17 декабря 2021 года состоялся ограниченный релиз «Нежного бара», 22 декабря он вышел в прокат, а 7 января 2022 года появился на Prime Video.

Примечания 

Фильмы Джорджа Клуни